A Bűnös utakon (eredeti címén: Criminal Activites) egy 2015-ös amerikai bűnügyi-thriller, melyet Jackie Earle Haley rendezett és Robert Lowell írt. A főszereplők John Travolta, Michael Pitt, Dan Stevens, Christopher Abbott, Edi Gathegi, Rob Brown és Haley. 

2015. november 20-án mutatták be, Magyarországon DVD-n jelent meg.

Cselekménye

Négy barát beszáll 200.000 dollárral egy belső információ szerint majd jól jövedelmező, de kezdő (startup) vállalkozásba. Mivel egyiküknek sincs számottevő pénze, később kiderül, hogy a maffiától kaptak hitelt. Azonban az ígéretesnek jósolt vállalkozás befuccsol, így a pénzt, illetve most már 400.000 dollárt vissza kellene fizetniük.

A maffia feje, Eddie (John Travolta) hajlik rá, hogy nagyvonalúan eltekintsen a tartozástól, mivel egy nőrokonát elrabolta a konkurens maffia. Így a négy barát feladata a konkurens maffia fejének unokaöccsét elrabolni, amit ők sikeresen meg is tesznek.

Szereplők

További magyar hangok: Seszták Szabolcs, Karsai István, Botár Endre

Jegyzetek

További információk 

2015 filmjei
Amerikai thrillerek
Amerikai bűnügyi filmek